Матрона (лат. «знатная», русск. простонар. Матрёна) — имя, которое носили христианские святые:
 Матрона Амисийская (Понтийская; (+ 310) — православная святая, мученица; память 20 марта по старому стилю.
 Матрона Анкирская (Коринфская; + 303—304) — православная святая, дева, мученица; память 18 марта и 6 ноября ст.ст (юлианский календарь).
 Матрона Константинопольская (Иерусалимская; ок. 392 года, Перга — ок. 492, Константинополь) — православная святая, преподобная, подвизалась в мужском образе; память 9 (22) ноября.
 Матрона Хиосская (+ ок. 1306—1310) — православная святая, игуменья Хиосского монастыря в Меса Дидима, преподобная, чудотворица; память 15 июля и 20 октября ст.ст.
 Матрона Солунская (Фессалоникийская; III—IV вв.) — православная святая, мученица из Салоников, пострадавшая в III или IV веке; память .
 Матрона Анемнясевская (Белякова; 1864, Анемнясево — 1936, Москва) — святая Русской православной церкви, юродивая, исповедница, в соборе Рязанских святых, пам. 16 июля ст.ст. (29 июля н.ст.)
 Матрона Московская (Никонова; 1881 или 1885, Себино — 1952, Сходня) — святая Русской православной церкви, блаженная, в соборе Московских и Тульских святых, пам. 23 февраля ст.ст. (8 марта) и 19 апреля (2 мая).
 Матрона Петербургская (Босоножка, Щербинина, 1834, Ванино — 1911, СПб) — блаженная православная старица, почитается в народе, официально не канонизирована.
 Матрона (Егорова), в мон. Димитра Киевская (Силистринская; 1810—1878) — святая УПЦ, монахиня, преподобная, в соборе Киевских святых; память 9 марта, 8 августа, 3 сентября ст.ст.

Новомученики и исповедники 
 Матрона (Алексеева) (1862—1938) — святая Русской православной церкви, монахиня, преподобномученица, в соборе Московских святых и новомучеников Новодевичьего монастыря; память 19 марта ст.ст.
 Матрона (Власова) (1889—1963) — святая Русской православной церкви, инокиня, преподобная, исповедница, в соборе Дивеевских и Нижегородских святых; память 25 октября (7 ноября).
 Матрона (Грошева) (1876—1938) — святая Русской православной церкви, монахиня, преподобномученица, в соборе Бутовских новомучеников; память 7 (20) марта.
 Матрона Жуй (ок. 1868—1900) — святая Русской православной церкви, мученица, маньчжурка, убита с дочерьми во время Боксёрского (ихэтуаньского) восстания.
 Матрона Конюхова (1848 — расстр. 1937) — святая Русской православной церкви, мученица, в соборе Бутовских новомучеников; память 2 (15) декабря и 25 января ст.ст.
 Матрона Лянь (ок. 1854—1900) — святая Русской православной церкви, мученица, монголка, убита с дочерью во время Боксёрского восстания.
 Матрона (Макандина) (1899 — расстр. 1938, Бутово) — святая Русской православной церкви, монахиня, преподобномученица, в соборе Радонежских святых; память 1 (14) марта.
 Матрона Наволокина (1894 — расстр. 1942) — святая Русской православной церкви, мученица; память 29 декабря ст.ст.

См. также 
 Матрёна
 Матрона Онучина (род. 1570, в иночестве Марфа) — девочка, обрётшая Казанскую икону Божией матери.

Примечания